Oumar N'Diaye (voetballer, 1985), Mauritaans voetballer (verdediger)
 Oumar N'Diaye (voetballer, 1988), Mauritaans voetballer (middenvelder)